3 miejscowości w Polsce: 
 Wydrzyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Wydrzyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły 
 Wydrzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
1 historyczna miejscowość:
 Wydrzyn – nieistniejąca kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin